La Región es el nombre de varios periódicos:

 La Región: periódico de Santander (España), en circulación entre 1924 y mediados de 1936;
 La Región: periódico chileno fundado en 2004 y editado en la ciudad de Coquimbo;
 La Región, periódico editado en la ciudad española de Orense;
 La Región, periódico de la ciudad de Zitácuaro, en México;
 La Región, periódico de la ciudad de Iquitos, Perú;
 La Región, periódico de las ciudad de Los Teques, Venezuela. 
 La Región, periódico de Paraguay ,con sede en Coronel Oviedo y con cobertura regional en Caaguazú,Guaira,Cordillera, San Pedro y Alto Paraná.
 Diario VI Región', periódico de San Fernando (Chile) que hasta 1997 se denominaba La Región